Фінал чемпіонату світу з футболу 2006 відбувся 9 липня 2006 року на «Олімпіаштадіоні», в Берліні. Італія перемогла Францію в серії післяматчевих пенальті з рахунком 5–3.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Джерела 

2006
Чемпіонат світу з футболу 2006
Матчі збірної Італії з футболу
Матчі збірної Франції з футболу
Події 9 липня
Липень 2006